

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Agathon Meurman, (1826-1909), fennomane, journaliste, politicien Finlandais ;
 Otto-Iivari Meurman, (1890-1994), architecte finlandais.

Homonymie de patronyme